Helmut Scherf ist der Name folgender Personen:

* Helmut Scherf (1926–2008), deutscher Kunsthistoriker und Museumsleiter
 Helmut E. Scherf (* 1957), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer